Валенти́н Дми́триев:
 Дмитриев, Валентин Григорьевич (1904—1987) — литературовед и переводчик.
 Дмитриев, Валентин Дмитриевич (1890—?) — бригадир колхоза «Дружный труд» (Ленинградская область), Герой Социалистического Труда.
 Дмитриев, Валентин Иванович (1927—2020) — партийный деятель и дипломат.